Żmijewski bezeichnet:
 ein polnisches Adelsgeschlecht, siehe Zmijewski

Żmijewski bzw.  Zmijewski ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zmijewski (* 1940), deutscher Theologe